Шерингем — город в Англии
 Тедди Шерингем — английский футболист